Клепа́ло — молот або молоток для клепання, відбивання коси
 Клепа́ло або бабка — шматок заліза (часто забитий у колоду), на якому клепають що-небудь
 Клепа́ло — рідковживана назва калатала
 Клепа́ло — назва металевого била
 Дверне́ клепа́ло — знаряддя для стукання у двері
 Кле́пало — гуцульський народний музичний інструмент, також:
 Ру́чне кле́пало
 Медве́же кле́пало

Топонім 
 Клепало — село в Благоєвградській області Болгарії.

Паронім 
 Клепайло — майстер, що займається клепанням

Примітки